Schulpengat (vaargeul), een vaargeul in de Nederlandse Noordzee
 Schulpengat (schip, 1990), een Nederlandse veerboot